

Biografia
Era figlio di Henry Howard, XI conte di Suffolk e di Catherine Graham.

Venne educato al St John's College ad Oxford e ricevette la laurea nel 1741.

Chiamato al foro della Inner Temple nel 1744, successe al fratello maggiore William Howard, visconte Andover come membro del parlamento per il Castle Rising nel 1747. Rappresentò il Castle Rising fino al 1768 e poi il Malmesbury fino al  1774, quando venne eletto per il Mitchell. Lasciò la camera dei comuni nel 1779 quando successe al pronipote Henry Howard come conte di Suffolk.

Divenne Bencher of the Inner Temple nel 1779.

Il 13 aprile 1747 sposò Elizabeth Kingscote da cui ebbe una figlia:
Lady Diana Howard (23 luglio 1748 – 20 giugno 1816), che sposò Sir Michael le Fleming, IV baronetto.

Alla sua morte nel 1783 venne chiamato a succedergli un lontano cugino, John Howard.

Note

Bibliografia
Charles Mosley (ed.), Burke's Peerage, Baronetage & Knightage, 107th Edition, Wilmington, Delaware, 2003, vol III, pp. 3814–3817, ISBN 0-9711966-2-1

Voci correlate
Regno d'Inghilterra
Howard (famiglia)

Thomas
Thomas